Jobb oldal, a bal oldal ellenpárja, például az emberi test jobb oldala
 Jobb oldal, a heraldikai ábrázolásoknak a szemlélő szempontjából vett bal oldala, a címerviselő szempontjából vett jobb oldala
 Jobboldal, politikai irány, meghatározása történelmileg és országonként is változó
Lásd még
 Bal oldal (egyértelműsítő lap)